Jacques Balmat (1762-1834), guide de haute montagne français ;
 Kléber Balmat (1896-1961), coureur du combiné nordique, sauteur à ski et guide de haute montagne français ;
 Michel Balmat (1830-1879), guide de haute montagne français.